Henning Kruse ist der Name folgender Personen:

* Henning Kruse (Glockengießer) (vor 1532–nach 1562), deutscher Glocken- und Geschützgießer
 Henning Kruse (Journalist), deutscher Journalist